Мальтийская Премьер-лига 2004/2005 () — 90-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 7 сентября 2004 года и закончился 8 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2004/2005
Мальта
Мальта
2004 год на Мальте
2005 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005